Краснодолинский сельсовет:

 Краснодолинский сельсовет — в Касторенском районе Курской области.
 Краснодолинский сельсовет — в Советском районе Курской области.